Catharijnepoort (Breda)
 Catharijnepoort (Dordrecht)
 Catharijnepoort (Utrecht)

Zie ook
 Catrijnenpoort, een voormalige waterpoort in Haarlem